Le dolmen de la Loge-au-Loup (ou de la Loge-aux-Loups) est un mégalithe situé sur la commune de Trédion, dans le Morbihan, au lieu-dit Coëtby, dans une zone très riche en sites mégalithiques. Malgré sa dénomination usuelle, il s'agit plus d'une allée couverte que d'un dolmen classique. Il aurait été érigé il y a plus de .

Description 
Le dolmen de la Loge-au-Loup a ceci de particulier que son allée arc-boutée est composée de deux rangées de pierres de support inclinées vers l'intérieur. Cette particularité a donné lieu à plusieurs interprétations, mais il semble qu'il s'agisse d'une technique architecturale délibérée, plus récente que celle des dolmens à couloir.

Le dolmen mesure  de longueur, pour  de largeur. Il comprend une grande dalle de couverture et une importante dalle de chevet fermant la chambre. Son entrée est orientée vers l'est-sud-est.

Conservation 
Le monument est menacé par les chênes qui poussent à l'intérieur du dolmen ou à proximité immédiate, et dont les racines déplacent les pierres.

Références 

Loge-au-Loup
Trédion